O Metro de Sydney (CBD Metro) é um sistema de metrô subterrâneo, planejado para a cidade australiana de Sydney, que foi anunciado a 23 de outubro de 2008.

O Metro de Sydney será desenhado para servir o "CBD Growth Centre". Consiste em 9 km de caminhos de ferro, que vão desde Rozelle até Pyrmont para ligar a Wynyard, Town Hall e Central, e é como uma espécie de reposição da North West Metro. O projecto também inclui um comboio que consiga efectuar o seu percurso com facilidade para a nova estação de Pyrmont.

Em dezembro de 2008, o projecto foi colocado numa pequena lista com outros, que serão construídos pela Infrastructure Australia's - 'Building Australia Fund.

Estações 
Foram propostas 6 estações iniciais para o Metro de Sydney, são elas:
 Rozelle
 Pyrmont
 Wynyard
 Martin Place
 Town Hall
 Central

Expansões futuras 
Foram feitas várias propostas para prolongar o Metro de Sydney, de Rozelle até Macquarie Park e Epping no futuro, parcialmente ao longo do North West Metro, que foram canceladas (este era um prolongamento do Metro de Sydney). Considerou-se também prolongar o CBD Metro desde Central até Parramatta, via West Metro, proposto através de Leichhardt ou ao longo de Linha Inner West.

Ver também 
 Linhas ferroviárias propostas para Sydney
 SydneyLink
 West Metro
 Linhas ferroviárias em Sydney
 CityRail

Sydney